Alvesen heißen folgende Orte in Niedersachsen, Deutschland:
 Alvesen (Hilgermissen), Dorf in der Gemeinde Hilgermissen im Landkreis Nienburg/Weser
 Alvesen (Rosengarten), Dorf in der Gemeinde Rosengarten im Landkreis Harburg

Alvesen ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Alvesen (* 1943), deutscher bildender Künstler